Irisbus Europolis to niskopodłogowy model midibusa z 49 miejscami dla pasażerów (23 lub 26 miejsc siedzących), produkowany przez Irisbus (obecnie znany jako Iveco Bus) od 1996 do 2010 roku w wersji diesla, elektrycznej i hybrydowej).

Wymiary pojazdu Irisbus Europolis:

Długość: 10,7 metra

Szerokość: 3,1 metra

Wysokość: 2,6 metra. 

W Polsce Irisbus Europolis wykorzystywane są do przewozu pasażerów m.in.: w MKS Jasło.

Przypisy 

Autobusy Irisbus